Teah ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Teah (* 1992), liberianischer Fußballspieler
 Doe Sackie Teah (* 1988), indonesisch-liberianischer Fußballspieler
 Robert Teah (* 1982), liberianischer Fußballspieler